Razvojni trofej FINA-e u vaterpolu 2013. četvrto je izdanje tog natjecanja. Održao se u Kuwaitu od 6. do 11. svibnja. Branitelj naslova bila je reprezentacija Saudijske Arabije, a naslov je na svom prvom nastupu u povijesti osvojila reprezentacija Uzbekistana.

Turnir

Skupina A 

6. svibnja 2013.

7. svibnja 2013.

8. svibnja 2013.

9. svibnja 2013.

10. svibnja 2013.

Skupina B 

6. svibnja 2013.

7. svibnja 2013.

8. svibnja 2013.

9. svibnja 2013.

10. svibnja 2013.

Utakmice za plasman 

 11. mjesto: 
 za 9. mjesto:  -  5:20
 za 7. mjesto:  -  5:3
 za 5. mjesto:  -  11:5
 za broncu:  -  8:10
 za zlato:  -  8:5

2013
 2013